Ruffiac puede referirse a: 

 Ruffiac, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Ruffiac, comuna francesa situada en Morbihan.